Bleiweis ist der Familienname folgender Personen:

 Janez Bleiweis (1808–1881), slowenischer Politiker, Herausgeber, Journalist, Arzt und Tierarzt
 Karel Bleiweis-Trsteniški (1834–1909), slowenischer Mediziner und Politiker

Siehe auch:
 Bleiweiß (Begriffsklärung)